Chirine ;
 Chirine Ebadi ;
 Chirine Njeim.

Voir aussi